Evolution — седьмой студийный альбом американской хэви-метал группы Disturbed. Он был выпущен 19 октября 2018 года на лейбле Reprise Records. Первый сингл альбома, «Are You Ready», был выпущен до альбома в августе 2018 года, второй сингл, «A Reason to Fight», был выпущен месяцем позже. Третий сингл, «No More», был выпущен 2 июня 2019 года.

Альбом дебютировал на четвертом месте в Billboard 200, став шестым альбомом Disturbed попавшим в пятерку лучших подряд.

Производство и запись 
В январе 2018 года группа объявила о возвращении в студию и начале записи нового альбома. Запись была закончена в июне вместе с микшированием и мастерингом. Дэвид Дрейман указал, что на написание и запись альбома группу вдохновил классический рок, который они слушали в молодости.
Альбом посвящен памяти Честера Беннингтона из Linkin Park и Винни Пола из Pantera.

Список композиций

Реакция 

Альбом получил смешанные отзывы критиков, средний балл на Metacritic — 58/100.

Участники записи 
 Дэвид Дрейман — основной вокал
 Дэн Дониган — гитары, клавишные, бэк-вокал
 Майк Венгрен — ударные, перкуссия, бэк-вокал, программинг
 Джон Мойер — бас-гитара, бэк-вокал

Чарты 

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы Disturbed
Альбомы Reprise Records
Альбомы Warner Bros. Records